

Geografia
 Barda – capitale della regione omonima, in Azerbaigian
 Bârda – villaggio nel comune di Malovăț, in Romania
 Distretto di Bərdə – distretto dell'Azerbaigian
Barda – fiume della Russia

Persone
 Arvīds Bārda – calciatore lettone
 Edvīns Bārda – calciatore lettone
 Elyaniv Barda – calciatore israeliano
 Rūdolfs Bārda – calciatore lettone

Altro
 Barda – pezze d'arma difensive ippiche